Culmann est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Culmann (1787-1849), homme politique français ;
 Karl Culmann (1821-1881), neveu du précédent, ingénieur allemand.

Homonymie de patronyme